Virgen de los Reyes, Santa María de los Reyes o expresiones similares, pueden referirse a:
 Virgen de los Reyes, advocación de la Virgen, patrona de Sevilla, e imagen conservada en la catedral de esa ciudad.
 Virgen de los Reyes Católicos, obra pictórica datable en torno a 1491-1493, procedente del Monasterio de Santo Tomás de Ávila y conservada actualmente en el Museo del Prado.
 Virgen de los Reyes (El Hierro), advocación de la Virgen María que se venera en la isla de El Hierro (Canarias, España).
 Santa María de los Reyes, iglesia de la localidad de Laguardia (Álava, España).
 Santa María de los Reyes, iglesia y convento en la localidad de Huatlatlauca (Puebla, México).
 Santa María de los Reyes Magos, reducción jesuítica de los guaicurúes (Yapeyú, Corrientes, Argentina).

Notas